Muzeum strašidel může označovat:

 Muzeum strašidel (Pelhřimov)
 Muzeum strašidel (Plzeň)
 Muzeum pražských pověstí a strašidel
 Olešnické muzeum strašidel
 Strašidelné podzemí Tábor